Tschitschibabin (russisch ) ist der Name folgender Personen:

 Alexei Jewgenjewitsch Tschitschibabin (1871–1945), russischer organischer Chemiker
 Boris Alexejewitsch Tschitschibabin (1923–1994), russischer Dichter

Nach Alexei Tschitschibabin benannt ist die

 Tschitschibabin-Reaktion